De Rally van Griekenland 2004, formeel 51st Acropolis Rally of Greece, was de 51e editie van de Rally van Griekenland en de zesde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2004. Het was de 381e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Lamia.

Programma

Resultaten

Statistieken

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

G
Rally van Griekenland